Осчук има више значења:

 Општина Осчук (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Осчук (Осчук, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику